Parik Sinomba (Barus Utara), een plaats in Indonesië
Parik Sinomba (Dolok Sanggul), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing